Versigny, commune française de l'Aisne
 Versigny, commune française de l'Oise

Patronyme
 Jean-Baptiste Versigny, (1819-1872), fut un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France